Plusieurs divisions administratives françaises ont porté ou portent le nom de « canton de la Roche-sur-Yon » :
 le canton de la Roche-sur-Yon, avant la division du canton en 1973 en deux autres entités ;
 le canton de la Roche-sur-Yon-Nord, créé en 1973, qui regroupe les communes situées au nord de La Roche-sur-Yon, ainsi que la partie septentrionale de la commune ;
 le canton de la Roche-sur-Yon-Sud, créé en 1973, qui regroupe les communes situées au sud de La Roche-sur-Yon, ainsi que la partie méridionale de la commune ;
 le canton de la Roche-sur-Yon-1, créé en 2014, qui fait suite à celui de La Roche-sur-Yon-Nord, avec une commune supplémentaire ;
 le canton de la Roche-sur-Yon-2, créé en 2014, qui fait suite à celui de La Roche-sur-Yon-Sud, avec quelques communes en moins.